Kragujevac est un toponyme qui peut désigner :
Kragujevac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
Kragujevac, une ville de Serbie située dans le district de Šumadija.